Charles McCurdy ist der Name folgender Personen:

* Charles McCurdy (Politiker) (Charles Albert McCurdy; 1870–1941), britischer Politiker und Verleger 
 Charles J. McCurdy (1797–1891), US-amerikanischer Politiker